IS (Iosif Stalin) – seria radzieckich czołgów ciężkich: IS-1, IS-2, IS-3, IS-4, IS-7, IS-8
 IS - radziecki projekt broni antysatelitarnej
 Państwo Islamskie (ang. Islamic State, IS) – dżihadystyczna organizacja terrorystyczna, quasi-państwo

Zobacz też 
 Lexus IS – samochód osobowy